Landkreis Bad Dürkheim
 Bad Dürkheim (stad)